Бостандык — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бостандык — село в Таласском районе Жамбылской области.
 Бостандык — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Бостандык — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Бостандык — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Бостандык — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.
 Бостандык — село в Сауранском районе Туркестанской области.

Россия 
 Бостандык — аул в Называевском районе Омской области.